Порвенир има више значења:

 Порвенир, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Порвенир (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Порвенир (Истапангахоја), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Порвенир (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Порвенир (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Порвенир (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Порвенир (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Порвенир (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Порвенир (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Порвенир (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Порвенир (Зарагоза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Порвенир (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Порвенир (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику